Анга́рск () е град в Иркутска област, Русия. Разположен е на устието на река Китой при вливането и в река Ангара, на около 30 km северозападно от Иркутск. Административен център е на Ангарски район. Има население от 226 776 жители към 2016 г.

История 
Ангарск е основан през 1948 г., а получава статут на град през 1951 г. Възникването му е свързано с разработване на нефтопреработващо предприятие. През 1951 г. в Ангарск е пусната в експлоатация ТЕЦ, която по това време е била най-мощната в Сибир (25 MWt). Първата трамвайна линия в града е открита през 1953 г.

Население

Климат 
Климатът в Ангарск е умеренокнтинентален. Средната годишна температура е -0,2 °C, а средното количество годишни валежи е около 485 mm.

Икономика 

Ангарск има най-голямата промишлена зона в Азия. В миналото икономиката на града е била концентрирана основно около Ангарската нефтохимическа компания и електролизно-химическия комбинат. Днес в града функционират повече от 6000 предприятия. Произвеждат се полимери, строителни материали, машини, мебели, дрехи и хранителни стоки. В района на Ангарск са разположени три ТЕЦ.

Транспорт 
Градът е разположен на Транссибирската магистрала. Градският обществен транспорт е представен от трамвайни и автобусни линии, както и от маршрутки.

Побратимени градове 
 Митишчи, Русия
 Джин Джоу, Китай
 Комацу, Япония
 / Алуща, Украйна / Русия

Източници